Зброжек — фамилия. 

Известные носители:
 Зброжек, Оксана Станиславовна (род. 1978) —  российская лёгкоатлетка
 Зброжек, Фёдор Григорьевич (1849—1902) —  русский инженер-гидротехник.